Archangelsk, Arkangelsk, Arkangelsk eller Arkhangelsk kan syfta på:

 Archangelsk – en stad i norra delen av europeiska Ryssland
 Archangelsk oblast – ett oblast i norra Ryssland
 Guvernementet Archangelsk – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland
 Arkhangelsk (musikalbum) – ett musikalbum av Erik Truffaz